Посо́шная ра́ть (Посоха) — временное ополчение в составе армии Русского государства, XV—XVII веков.

При образовании централизованного государства народное ополчение было ликвидировано великокняжеской властью. Князь привлекал народные массы к военной службе лишь в случае серьёзной военной опасности, регулируя размеры и характер этой службы по своему усмотрению (посошная рать).

История 
Посошная рать названа от слова «соха» — единица поземельного обложения налогом на Руси.

В состав Русского войска, во времена Ивана IV Васильевича, входила посошная рать (из сельского и городского населения). В разное время в неё выставлялось по одному человеку, конного или пешего, от 3, 5 или 30 дворов (в зависимости от обстоятельств и от принадлежности и качества земли, из грамоты 1547 года известно, что к Казанскому походу требовалось собрать в сёлах и деревнях по 2 человека с сохи («по конному да по пешему»), в слободах — по 1 человеку с 10 дворов), в возрасте от 25 до 40 лет. Они должны были обладать крепким здоровьем, хорошо стрелять из луков и пищалей, ходить на лыжах.

Собиралась по указу царя, управлялась воеводами и головами.

С XVII века посошные люди стали называться даточными людьми (ратниками).

Посошная рать снаряжалась и содержалось населением. Она выполняла как вспомогательные функции (См. предназначение), так и участвовала в боях. Другой задачей была охрана городов. Например, в Полоцком походе 1563 года посошных людей было около 80 900 человек при войске 43 000; в Ливонском походе 1577 года у «наряда» участвовало 8 600 пеших и 4 124 конных посошных людей; а в 1636 году в 130 городах несли службу 11 294 посадских и уездных людей. В числе их вооружения было не только холодное, но и огнестрельное оружие — у каждого пятого горожанина и шестого крестьянина. Правительство добивалось того, чтобы всё городское население было вооружено, и имело хотя бы пищаль и рогатину. Сельскому населению тоже желательно было иметь вооружение, например, бердыши, и, по возможности — огнестрельное. Это было связано с важной ролью народного ополчения во время войн, проходивших на отечественной территории.

В ходе военной реформы с помощью «посохи» Иван IV усовершенствовал порядок снабжения русского войска. Запас доставлялся обозами «посохи» или речными судами в пункты назначения, где создавались склады. Города имели на случай осады противником провианта на 2—3 года (Муром, Свияжск, Казань, Псков, Смоленск, Астрахань и другие). Так зародилась централизованная система снабжения вооружённых сил, получившая впоследствии название «магазинная».

Посоха («зборные люди») привлекались для возведения и ремонта укреплений засечных черт (Засека), грандиозных оборонительных линий (протяженность укреплений составляла более 1 000 км) на юго-восточных рубежах Русского государства.

Предназначение 
Привлекались:
 к строительству и восстановлению укреплений (военно-инженерные работы);
 к разграждению, строительству и восстановлению дорог (военно-дорожные работы);
 к строительству и восстановлению мостов (военно-дорожные работы);
 к наведению переправ;
 к подвозу орудий;
 к подвозу боеприпасов;
 к подвозу продовольствия;
 к обслуживанию орудий (артиллерийская прислуга);
 к обороне (Гуляй-город);

Состав 
 пешая: пехота, дорожники, мостовики;
 коневая (конная) с подводами (подвоз);

Специальности 
 «городники» — специалист в осадном искусстве;
 «мостники» — специалист строительства дорог, мостов;
 «порочных дел» мастера — строитель «пороков» (осадных машин);

См. также 
 Пищальники
 Поместное войско
 Стрелецкое войско

Примечания

Литература 
 А. В. Чернов, Вооруженные силы Русского государства в XV—XVII вв., М., Воениздат, 1954, с. 27—28.
 Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенное издательством «Советская энциклопедия» в 1969—1978 годах в 30 томах;
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), Москва (М.), Военное издательство (ВИ), 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);
 
 В.Волков. «Войны и войска Московского государства»

Ссылки 
 А. В. Чернов, Вооруженные силы Русского государства в XV—XVII вв., на Милитера.

Армия Русского государства